Kállay peut désigner:

Patronymes
 Famille Kállay, une ancienne noblesse hongroise.
 Béni Kállay (1839-1903), un homme d'État austro-hongrois
 Dušan Kállay (1948- ),  un peintre, graveur et illustrateur hongrois.
 Miklós Kállay (1887-1967), un homme politique hongrois.
Nom composé
 András Kállay-Saunders (1985- ), un chanteur hongro-américain